Velika nagrada Kanade 1968 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 22. septembra 1968.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 90
| 2:27:11,2
| 6
| 9
|-
! 2
| 2
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 89
| +1 krog
| 8
| 6
|-
! 3
| 16
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 88
| +2 kroga
| 12
| 4
|-
! 4
| 3
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 86
| +4 krogi
| 5
| 3
|-
! 5
| 21
|  Vic Elford
| Cooper-BRM
| 86
| +4 krogi
| 16
| 2
|-
! 6
| 14
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 83
| +7 krogov
| 11
| 1
|-
! Ods
| 18
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 77
| Menjalnik
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Chris Amon
| Ferrari
| 72
| Prenos
| 2
|  
|-
! Ods
| 15
|  Johnny Servoz-Gavin
| Matra-Ford
| 71
| Trčenje
| 13
|  
|-
! NC
| 20
|  Lucien Bianchi
| Cooper-BRM
| 56
| Odstop
| 18
|  
|-
! Ods
| 19
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 54
| Pritisk olja
| 19
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 39
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 32
| Pog. gred
| 19
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 31
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 29
| Puščanje olja
| 3
|  
|-
! Ods
| 11
|  Dan Gurney
| McLaren-Ford
| 29
| Hladilnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 24
|  Piers Courage
| BRM
| 22
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 27
|  Bill Brack
| Lotus-Ford
| 18
| Pog. gred
| 20
|  
|-
! Ods
| 8
|  John Surtees
| Honda
| 10
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jo Bonnier
| McLaren-BRM
| 0
| Gorivo
| 17
|  
|-
! DNS
| 10
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 
| Trčenje
| 
| 
|}

Formula 1 sezona 1968
1968